

Acceptions usuelles 

 Les grondins représentent plusieurs espèces de poissons de mer très appréciées sur le plan culinaire. Ce sont le plus souvent des poissons du genre trigle, à tête volumineuse couverte de plaques osseuses. Le grondin (rouge) est souvent appelé rouget ou rouget-grondin, mais de nombreux dictionnaires techniques soulignent qu'il s'agit là d'une confusion. 
 Un grondin est un petit voilier de plaisance, apparu dans les années 1950.

Patronyme 

, Grondin est un nom de famille très commun à l'île de La Réunion. Il est aussi très courant au Québec et dans l'État du Maine aux États-Unis.

 Christophe Grondin (1983-), footballeur français ;
 David Grondin (1980-), footballeur français ;
 Donavan Grondin (2000-), cycliste français ;
 Éliot Grondin (2001-), snowboardeur canadien ;
 Gilles Grondin (1926-2004), militant catholique québécois et fondateur de la Campagne Québec-Vie ;
 Gilles Grondin (1943-2005), homme politique fédéral du Québec ;
 Janvier Grondin (1987-), homme politique québécois ;
 Jean Grondin (1955-), philosophe canadien ;
 Ludovic Grondin (1987-), footballeur français de la Réunion  ;
 Marc-André Grondin (1984-), acteur québécois ;
 Mathieu Grondin (1979-), acteur québécois ;
 Pierre Grondin (1925-2006), chirurgien canadien ;
 Willy Grondin (1974-), footballeur français de la Réunion.

Divers 

 Grondin, sous-marin français de la classe Naïade (1903 - 1914)
 Centre sportif Léonard-Grondin, situé à Granby, en Montérégie (Québec)

Références

Lien externe 

 

Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme réunionnais